2 miejscowości w Polsce: 
 Pilchowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Wleń 
 Pilchowice – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Pilchowice